«Оранжевый — хит сезона» (англ. Orange Is the New Black, букв. Оранжевый — новый чёрный) — американский комедийно-драматический телесериал о жизни в женской тюрьме, основанный на автобиографической книге американки Пайпер Керман. Сериал создан Дженджи Коэн, премьера которого состоялась 11 июля 2013 года в Netflix.
По состоянию на 9 июня 2017 года было выпущено 65 эпизодов Orange Is New Black, заключивших пятый сезон. 5 февраля 2016 года сериал был продлен на пятый, шестой и седьмой сезон. Пятый сезон был выпущен 9 июня 2017 года, в конце апреля, десять из тринадцати эпизодов сезона были неофициально слиты хакерами.

Обзор сезонов

Список серий

Сезон 1 (2013) 
Пайпер сменила свою удобную жизнь в Нью-Йорке на оранжевый тюремный комбинезон, когда её «догнали» отношения десятилетней давности с наркокурьером.

Сезон 2 (2014) 
Шокирующие откровения и новые приятели встряхнули жизнь и отношения заключенных Личфилда.

Сезон 3 (2015) 
Новые деловые интересы, духовные движения и родительские проблемы оживляют жизнь и разжигают борьбу за власть между жителями и охранниками Личфилда.

Сезон 4 (2016) 
Новые лица и старые обиды создают потенциально нестабильную смесь, особенно сейчас, когда Личфилд является коммерческим бизнесом.

Сезон 5 (2017) 
Темп повествования в Личфилде резко меняется, поскольку заключенные реагируют на трагедию во взрывоопасном новом сезоне.

Сезон 6 (2018)

Сезон 7 (2019)

Ссылки 
 Официальный веб-сайт телесериала
 Список эпизодов телесериала «Оранжевый — хит сезона» в Internet Movie Database

Оранжевый — хит сезона